Kulu (Índia), ciutat de l'Índia
 Kulú (Rússia), poble de Rússia
 Riu Kulú, riu del nord-est de Sibèria